Micrurides är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Friedrich 1960. Enligt Catalogue of Life ingår Micrurides i familjen Cerebratulidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heteronemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Micrurides